Příjmení Brzozowski nosí více významných osobností:

 Krystian Brzozowski (* 1982) – polský zápasník-volnostylař
 Stanisław Brzozowski (1878–1911) – polský literární kritik, publicista, prozaik a dramatik
 Wiktor Brzozowski (1898–1981) – slezský povstalec a sociální aktivista